Рейхскомиссариат — владение нацистской Германии, возглавляемое назначаемым из Берлина рейхскомиссаром (генерал-губернатором). Рейхскомиссариаты не являлись непосредственной частью нацистской Германии и их статус колебался от «поднадзорного свободного» государства (по типу британского доминиона) до временного протектората.

Фактически созданные:
 Рейхскомиссариат Нидерланды (1940—1945, комиссар Артур Зейсс-Инкварт)
 Рейхскомиссариат Норвегия (1940—1945, комиссар Йозеф Тербовен, c 1945 — Франц Бёме)
 Рейхскомиссариат Украина (1941—1944, комиссар Эрих Кох)
 Рейхскомиссариат Остланд (1941—1945, комиссар Генрих Лозе, c 1944 — Эрих Кох)
 Рейхскомиссариат Бельгия и Северная Франция (1944, комиссар Йозеф Грое)
Планировавшиеся:
 Рейхскомиссариат Московия, комиссар Зигфрид Каше
 Рейхскомиссариат Дон-Волга
 Рейхскомиссариат Кавказ, комиссар Арно Шикеданц
 Рейхскомиссариат Туркестан

Рейхскомиссариаты делились на генеральные округа (), которые в свою очередь делились на главные районы (гауптгебиты, ), а те — на окружные районы (крайсгебиты, ).

Примечания

См. также 
 Территориально-политическая экспансия нацистской Германии
 Архангельск — Астрахань